Viville puede referirse a:
 Viville, parroquia y aldea del municipio de Sarria, provincia de Lugo, Galicia, España.
 Viville, comuna delegada francesa de la comuna nueva de Bellevigne, departamento de Charente, Nueva Aquitania.